ciągniki:
 S-60 Staliniec – radziecki ciągnik gąsienicowy
 S-65 Staliniec – radziecki ciągnik gąsienicowy
 S-80 Staliniec – radziecki ciągnik gąsienicowy
 Staliniec-2 – radziecki ciągnik artyleryjski
określenie radzieckich okrętów podwodnych typu S
kluby piłkarskie:
 Staliniec Moskwa
 Staliniec Leningrad
 Staliniec Charków